Far East Cup steht für folgende Rennserien im Wintersport:

 Alpiner Far East Cup
 Skilanglauf-Far-East-Cup